Il singolare del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Naoko Sawamatsu che ha battuto in finale Judith Wiesner 4-6, 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Jana Novotná (semifinali)
 Assente
 Lori McNeil (secondo turno)
 Judith Wiesner (finale)

 Naoko Sawamatsu (campionessa)
 Florencia Labat (quarti di finale)
 Mana Endō (quarti di finale)
 Sabine Appelmans (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 1993